Stavartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stavartjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stavartjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (9,16 ha)

Se även
Stavertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn